

Astronomia
 4616 Batalov – asteroide della fascia principale

Persone
 Aleksej Vladimirovič Batalov – attore russo
 Nikolaj Petrovič Batalov – attore russo
 Vladimir Petrovič Batalov – attore e regista sovietico